Brown of Harvard – film muto del 1911 diretto da Colin Campbell
 Brown of Harvard o Tom Brown at Harvard – film muto del 1918 diretto da Harry Beaumont
 Brown of Harvard – film muto del 1926 diretto da Jack Conway